Вторже́ние:
 Вторжение — военная операция.
 Вторжение! — третий ежегодный кроссовер между игровыми сериалами Вселенной Стрелы.
 Вторжение — фантастический рассказ Любови Лукиной и Евгения Лукина о вторжении на Землю инопланетян, встреченном и успешно отражённым Советской Армией и впоследствии оказавшемся вовсе не вторжением.
 Вторжение — проникновение фигур атакующей стороны в расположение сил соперника.
 Вторжение — дебютный альбом группы KREC, выпущенный в 2002 году.
 Вторжение — научно-фантастический роман Михаила Ахманова, первый из цикла «Пришедшие из мрака».
Фильмы, сериалы, эпизоды:
 Вторжение (1968) — третья серия шестого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Вторжение (1969) — фильм режиссёра Уго Сантьяго (Аргентина)
 Вторжение (1980) — фильм режиссёра Виллена Новака по сценарию Станислава Говорухина
 Вторжение (1992)
 Вторжение (1997)
 Вторжение (2005) — американский научно-фантастический сериал.
 Вторжение (2006) — мелодрама режиссёра Энтони Мингеллы
 Вторжение (2007) — фантастический триллер с Николь Кидман и Дэниелом Крэйгом в главных ролях
 Вторжение (2008)
 Вторжение: Битва за рай (2010) — австралийский приключенческий фильм.
 Вторжение (2019) — российский фантастический фильм режиссёра Фёдора Бондарчука.
 Вторжение (2021) — американский научно-фантастический сериал.